Epsilon bezeichnet:
 Epsilon, einen griechischen Buchstaben

 Epsilon (Rakete), japanische Rakete
 Epsilon (Band), deutsche Progressive-Rock-Band
 Epsilon eSports, eine E-Sport-Organisation
 Epsilon Verlag, deutscher Comicverlag

Siehe auch:
Ɛ, Ԑ
 Hurrikan Epsilon